Хидрок (V век) — отшельник из Ланхидрока. День памяти — 5 мая.

Святой Хидрок (Hydroc), или Хидок (Hydoc) был отшельником. Его почитают покровителем в  , Корнуолл, Англия. Иногда считают, что здесь речь идёт о святых ирландцах Хайдхране (Huydhran) или Одране.

Тропарь святому Хидроку, глас 4
O holy Hydroc who didst witness for the Faith and shine in Cornwall:/
pray that the darkness of our present times may be dispersed by bold preachers like thyself,/ 
that God may be glorified in these lands.

Литература
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints. Oxford: Oxford University Press.

Ссылки
 Кельтские и староанглийские святые

Святые Корнуолла
Христианские святые V века
Католические святые
Святые по алфавиту